Marissa Castelli est une patineuse artistique américaine née le  à Providence, au Rhode Island. Elle participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi et y remporte une médaille de bronze lors de l'épreuve par équipes.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Simon Shnapir (6 saisons : 2008-2014)
 Mervin Tran (4 saisons : 2014-2018)

Notes et références

Liens externes 

 

Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée de bronze olympique américaine
Naissance à Providence (Rhode Island)
Naissance en août 1990
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014